Wolf (1994), een Amerikaanse film uit 1994
Wolf (1989), een Amerikaanse film uit 1989 van Bill Corcoran
Wolf (2010), een Vlaamse film als spin-off voor de televisieserie Wolven.
Wolf (2013), een Nederlandse film van Jim Taihuttu met Marwan Kenzari.